

Ладлоу — місто, штат Кентуккі
 Ладлоу — місто, штат Мен
 Ладлоу — місто, штат Массачусетс
 Ладлоу — місто, штат Вермонт
 Ладлоу — селище, штат Іллінойс
 Ладлоу — селище, штат Міссурі
 Ладлоу — селище, штат Вермонт